Die Abkürzung LHF steht für:
 Latvijas Hokeja Federācija, den Lettischen Eishockeyverband
 Liber Historiae Francorum, eine spätmerowingische Chronik
 Lösch-Hilfeleistungsfahrzeug bzw. Lösch-Hilfeleistungs-Fahrzeug, ein Synonym/Pendant für Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug in Berlin und im Saarland

LHF